Starogard ist der Name mehrerer Orte in Polen:

 Starogard Gdański (deutsch Preußisch Stargard), Stadt in der Woiwodschaft Pommern
 Starogard (Resko) (deutsch Stargordt), Ortschaft in der Gemeinde Resko (deutsch Regenwalde) in der Woiwodschaft Westpommern

Siehe auch:
 Stargard